Schwerdt ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Schwerdt (1944–2016), deutscher Politiker (NPD)
 Franz Ignaz Schwerdt (1830–1916), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Frithjof Schwerdt (* 1987), deutscher Segelwelt- und Europameister im Musto Skiff
 Fritz Schwerdt (1901–1970), deutscher Kirchengoldschmied
 Gisela Schwerdt (1917–1997), deutsche Politikerin (FDP)
 Heinrich Schwerdt (1810–1888), deutscher Pfarrer, Pädagoge und Schriftsteller
 Oliver Schwerdt (* 1979), deutscher Musiker, Musikkritiker und Musikproduzent

 Paul Schwerdt (1899–1959), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Scharfschwerdt
 Schwert (Begriffsklärung)